Wojny żydowskie mogą odnosić się do:

wojen żydowsko-rzymskich, czyli serii buntów i powstań Żydów z prowincji Judei przeciwko Cesarstwu Rzymskiemu:
 Wojna Warusa – wybuchła zaraz po śmierci Heroda Wielkiego,
 Wojna Wespazjana (66–73) – nazywana także pierwszą wojną żydowsko-rzymską,
 Wojna Kwietusa (115–117) –  żydowska rewolta rozpoczęta w Cyrenajce,
 Powstanie Bar-Kochby (132–135) – nazywana także drugą wojną żydowsko-rzymską,
 Powstanie przeciwko Antoninusowi – przeciwko Antoninusowi Piusowi,
 Powstanie przeciwko Sewerowi (197) – przeciwko Septymiuszowi Sewerowi,
 Wojna przeciwko Gallusowi (351–352) – żydowska rewolta rozpoczęta w Seforis,
 Powstanie przeciwko Herakliuszowi (613–617) – żydowska rewolta rozpoczęta w Tyberiadzie.

inne znaczenia:
 dzieło Józefa Flawiusza znane jako Bellum Judaicum  (Wojna żydowska),
 antysemicka kampania Gazety Warszawskiej znana jako wojna żydowska z 1859.

Wojny starożytnego Izraela